Jonas Holøs (né le  à Sarpsborg en Norvège) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien. Il évolue au poste de défenseur. Sa sœur, Silje, est également joueuse de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Sparta Sarpsborg, il débute dans l’Eliteserien en 2004. Il est choisi en 2008 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par l'Avalanche du Colorado en , en . Il signe au Färjestads BK en 2008. Pour la saison 2017-2018, il rejoint le Hockey Club Fribourg-Gottéron.

Carrière internationale 
Il représente la Norvège au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004|| Sparta Sarpsborg || Eliteserien || 1|| 0|| 0|| 0|| 0||  ||  ||  ||  || 
|-
|2004-2005|| Sparta Sarpsborg || UPC Ligaen || 41|| 3|| 2|| 5|| 18|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2005-2006|| Sparta Sarpsborg || UPC Ligaen || 26|| 3|| 4|| 7|| 14|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2006-2007|| Sparta Sarpsborg || UPC Ligaen || 40|| 11|| 19|| 30|| 32|| 13|| 2|| 2|| 4|| 18
|-
|2007-2008|| Sparta Sarpsborg || GET ligaen || 40|| 2|| 20|| 22|| 67|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2008-2009|| Färjestads BK || Elitserien || 55|| 8|| 8|| 16|| 12|| 13|| 3|| 3|| 6|| 8
|-
|2009-2010|| Färjestads BK || Elitserien || 51|| 1|| 13|| 14|| 24|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2010-2011|| Avalanche du Colorado || LNH || 39|| 0|| 6|| 6|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Monsters du lac Érié || LAH || 17|| 0|| 6|| 6|| 8|| 6|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
|2011-2012|| Växjö Lakers HC || Elitserien || 41|| 2|| 7|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Växjö Lakers HC || Elitserien || 55|| 4|| 13|| 17|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 52|| 6|| 8|| 14|| 12|| 16|| 0|| 4|| 4|| 5
|-
| 2014-2015 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 60|| 10|| 9|| 19|| 10|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2015-2016|| Färjestads BK || SHL || 40 || 5 ||12 || 17 || 6 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2016-2017|| Färjestads BK || SHL || 51 || 8 || 9 || 17|| 8 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
|2017-2018|| HC Fribourg-Gottéron || NLA || 38|| 2 || 12 || 14|| 8 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2018-2019|| HC Fribourg-Gottéron || NLA || 49|| 3 || 14 || 17|| 8 || - || - || - || - || -
|-
|2019-2020|| Linköpings HC || SHL || 52|| 5|| 13|| 18|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021|| Linköpings HC || SHL || 48|| 5|| 4|| 9|| 16|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international

Références

Naissance en août 1987
Naissance à Sarpsborg
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Sparta Sarpsborg
Joueur du Färjestads BK
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018